Wędzidełko napletkowe () – niewielki cienki fałd skórny łączący napletek z żołędzią prącia. Znajduje się na dolnej (cewkowej) powierzchni penisa i jest szczególnie czułe na dotyk. Wędzidełko jest najczęściej usuwane podczas zabiegu obrzezania, które zalecane jest przez urologów w sytuacjach, gdy jest zbyt krótkie lub ciasne, co powoduje dyskomfort w życiu seksualnym lub utrzymywaniu higieny. 

W niektórych przypadkach, występuje wada anatomiczna – zbyt krótkie włókna wędzidełka; może wtedy dojść do naderwania wędzidełka lub jego zerwania. Zerwanie podczas aktywności seksualnej jest nierzadką przypadłością. Jest to naturalny proces wydłużenia się wędzidełka. W przypadku naderwania zaleca się natychmiast udać się na pogotowie celem wykonania plastyki wędzidełka (podcięcie krótkich włókien i uwolnienie napletka). Chirurg po podaniu znieczulenia rozcina wędzidełko wzdłuż prącia, po czym obie jego części przyszywa. W przypadku zerwania wędzidełka nie ma potrzeby interwencji chirurgicznej, jeżeli krwawienie samoistnie ustaje. Całkowity czas gojenia się wynosi około 2,5–4 tygodni i w tym czasie należy unikać współżycia, gdyż dochodzi do miejscowego podrażnienia. Zerwanie wędzidełka poprawi jakość doznań podczas współżycia, nie ma powodu do niepokoju. Natomiast gdy z rany nie leci już krew (jest za późno na podszycie), zaleca się wizytę u urologa. Raz zerwane wędzidełko bez interwencji chirurgicznej może zrywać się stale.

Zobacz też 

 wędzidełko łechtaczki

Przypisy 

Prącie